LSF kan syfta på:
 Liberala studentförbundet, ett äldre namn för Liberala studenter
 Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund, ett yrkesförbund för medicinska sekreterare